Тринкуло () — нерегулярный спутник планеты Уран с обратным орбитальным обращением.
Назван по имени персонажа из пьесы Шекспира «Буря».
Также обозначается как Уран XXI.

История открытия 
Тринкуло был открыт 13 августа 2001 года Мэтью Холманом, Джоном Кавеларсом и Дэном Милисавлевичем с помощью 4-метрового рефлектора в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо.
25 августа того же года Кавеларс получил подтверждающие снимки с помощью телескопа «Канада-Франция-Гавайи» в обсерватории Мауна-Кеа.
Спутник получил временное обозначение S/2001 U 1.
Собственное название было присвоено 8 августа 2003 года.

Примечания

Ссылки 
 MPC: Natural Satellites Ephemeris Service

Спутники Урана
Нерегулярные спутники
Объекты, названные в честь литературных героев